Граф Людвиг фон Зарнтайн (; 1861—1914) — австрийский ботаник и государственный служащий.

Биография 
Людвиг фон Зарнтайн родился 4 января 1861 года в городе Германштадт в Трансильвании (ныне — Сибиу, Румыния). В 1879 году поступил в Инсбрукский университет.

С 1892 года Зарнтайн работал государственным служащим в тирольских городах Бриксене и Триесте. В 1905 году переехал в Инсбрук. В 1906 году он был назначен губернатором района Ампеццо.

1 февраля 1914 года Людвиг фон Зарнтайн умер.

Зарнтайн вместе с Карлом Вильгельмом фон Далла Торре на протяжении нескольких лет работал над монографией флоры Тирольского региона. В 1900—1913 их шеститомная работа была издана в девяти частях.

Большая часть образцов растений, собранных Зарнтайном, хранится в Тирольском государственном музее в Инсбруке (IBF). В 1985 году коллекция растений и библиотека музея были затоплены, в настоящее время гербарные образцы заморожены для возможного восстановления впоследствии.

Некоторые научные работы 
 Dalla Torre, K.W. von; Sarnthein, L. von (1900—1913). Flora der gefürsteten Tirol. 6 vols.

Примечания

Литература 
 Ch. Riedl-Dorn: Sarnthein, Ludwig Graf von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 9, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1988.
 

Ботаники Австрии
Ботаники по алфавиту
Альгологи
Микологи Австрии
Бриологи
Ботаники XIX века
Ботаники XX века